Víctor Díaz puede referirse a:
 Víctor Manuel Díaz López (1919-1976), obrero gráfico, sindicalista y político chileno.
 Víctor Hugo Díaz (1927-1977), músico argentino.
 Víctor Díaz-Cardiel González (1935), político español.
 Víctor José Díaz Rúa (1957), ingeniero civil, empresario y político dominicano.
 Víctor Hugo Díaz Riquelme (1965), poeta chileno.
 Víctor Gregorio Díaz Novillo (Víctor Sandoval, 1967), presentador y colaborador de televisión español.
 Víctor Israel Díaz (1981), beisbolista dominicano.
 Víctor David Díaz Miguel (1988), futbolista español.
 Víctor Díaz Suárez (1991), futbolista español.
 Víctor Raúl Díaz Chávez, profesor, escritor y político peruano.